Hagiografia:
 Claudi de Besançon o del Jura, bisbe de Besançon al segle VI; la festivitat n'és el 6 de juny.
 Claudi de Lleó, sant màrtir, nascut al Lleó, fill de sant Marcel de Tànger; se'n celebra la festivitat el 30 d'octubre.
 Claudi de Pannònia o de Sírmium, un dels Quatre Sants Coronats, escultor i màrtir a Pannònia; la festivitat és el 8 de novembre.
 Claudi de Roma, sant romà, màrtir cap al 285, juntament amb Hilària, Jasó i Maure; la festivitat és el 3 de desembre.
 Claudi de Troyes, màrtir cap al 275, amb Júlia, Just, Jucondià i altres, a Troyes. La festivitat n'és el 21 de juliol.
 Claudi de Viena, sant gal·loromà, bisbe de Viena del Delfinat; la festivitat és l'1 de juny.
 Claudi La Colombière, sant francès, sacerdot jesuïta mort en 1682; festivitat; 15 de febrer.
 Beat Claude Laplace, prevere màrtir en 1794, mort a Rochefort; festivitat el 14 de setembre.
 Beat Claude Richard, prevere màrtir en 1794, mort a Rochefort; festivitat el 9 d'agost.